Админ (Adminius) — сын вождя катувеллаунов Кунобелина, изгнанный из Британии за свои проримские взгляды.
 На компьютерном сленге так называют  администратора вычислительной сети или же администратора веб-сайта. Также весьма часто этим термином сокращённо и в просторечии называют любого администратора.